Muitas subdivisões de países são nomeadas  Central ou Centro/Center, devido à sua localização no seu país. Esta é a lista de todos os tipos diferentes.

Principais listas
Distrito Central
Província Central
Região Central

Outros
Central Governorate, Barém
Al Mintaqah al Wusta (Arabic: "Central") Municipality, Barém
Divisão Central (Fiji)
Centre Department, Haiti
Central (departamento), Paraguai
Distrito Federal Central, Rússia
Tailândia Central

Desambiguação
Subdivisões de países
Desambiguações de topônimos